

Onomastica
Platone – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Platone – filosofo greco antico
Platone – commediografo greco antico
Platone – esarca bizantino
Platone II – monaco cristiano e teologo russo
Platone di Ancira – martire cristiano
Platone di Battria – sovrano del regno greco-battriano
Platone di Bitinia – santo cristiano
Felice Platone – avvocato, partigiano e politico italiano
Felice Platone – giornalista, partigiano e politico italiano
Giulio Platone – attore, doppiatore e dialoghista italiano

Pagine correlate
Plato